Heinz Schilcher ist der Name folgender Personen:

* Heinz Schilcher (Apotheker) (1930–2015), deutscher Apotheker und Hochschullehrer
 Heinz Schilcher (Fußballspieler) (1947–2018), österreichischer Fußballspieler und -manager